W Grupie B eliminacji do Euro 2024 biorą udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki

Bibliografia 
 Oficjalna strona UEFA

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024